Оберхофен () — многозначный термин:

Топонимы

Швейцария 
 Оберхофен — коммуна в Швейцарии.
 Оберхофен — старинный замок в Швейцарии.
 Оберхофен-ам-Тунерзее — город в Швейцарии.

Австрия 
 Оберхофен-ам-Иррзе — община в Австрии.
 Оберхофен-им-Иннталь — коммуна в Австрии.